Bentley steht für:

 Bentley (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Spielername von Chukwuma Akabueze (* 1989), nigerianischer Fußballspieler
 Bentley Motors Ltd., britischer Automobilhersteller
 J. T. Bentley & Co., britischer Automobilhersteller
 Bentley Systems, US-amerikanischer Softwarehersteller

Bentley ist der Name folgender Orte:

 Bentley (Alberta), Kleinstadt in Kanada
 Bentley (Australien), Vorort von Perth

im Vereinigten Königreich:
 Bentley (East Riding of Yorkshire)
 Bentley (Hampshire)
 Bentley (Suffolk)
 Bentley (South Yorkshire)
 Bentley (Warwickshire)
 Bentley (Worcestershire)

in den Vereinigten Staaten:
 Bentley (Illinois)
 Bentley (Iowa)
 Bentley (Kansas)
 Bentley (Louisiana)
 Bentley (Michigan)
 Bentley (North Dakota)
 Bentley (Oklahoma)
 Bentley (Wyoming)
 Bentley Creek, Pennsylvania
 Bentley Springs, Maryland

im NRHP gelistete Objekte:
 Bentley Hotel, in Alexandria, Louisiana, ID-Nr. 79001084
 Bentley House, in Springfield, Missouri, ID-Nr. 80002354

Siehe auch:
 Bentley Hills
 Bentley Lake
 Bentley Park 
 Bentley Peak
 Bentley-Subglazialgraben
 Bentley Township
 Bentley University